Неметризованная прелюдия, также бестактовая прелюдия () — жанр инструментальной музыки (первоначально для лютни, позже для виолы да гамба и клавесина) и вид композиционной техники во Франции XVII века. Название объясняется тем, что метр (тактовые черты, тактовый размер) в таких прелюдиях не нотировался, а ритм нотировался условно, лишь как канва для мелодико-ритмической импровизации исполнителя.

Краткая характеристика 
Неметризованные прелюдии встречаются у французских лютнистов XVII века (Ж. Пинеля, Д. Готье и др.), гамбистов (Демаши, Сент-Коломб), особенно часто — у ранних клавесинистов (Ж.-А. д’Англебера, Л. Куперена, Н. Лебега, Э. Жаке де ла Герр, Г. ле Ру). Всего известно около 50 таких прелюдий. В первых десятилетиях XVIII века неритмизованные прелюдии встречаются у Л.Маршана (1702), Ф.Куперена («L’art de toucher le clavecin», 1716), Ж.-Ф.Рамо (в «Первой книге», 1706). Неметризованные прелюдии (или стилистические имитации таких прелюдий) изредка встречаются у немецких авторов клавирной музыки, испытавших французское влияние (И. Я. Фробергер, позже И.К.Ф.Фишер).

Прелюдия может быть одночастной, целиком с ненотированным ритмом (как например, прелюдия из сюиты G-dur д’Англебера, см. нотный пример), либо многочастной, где разделы с фиксированным ритмом сочетаются с разделами с нефиксированным ритмом. Пример второго рода — трёхчастная «Прелюдия в подражание Фробергеру» () a-moll Л.Куперена, в которой первый и третий разделы формы неметрические, а второй — небольшая метризованная фуга (ритм и тактовый размер выписаны). Клавесинные сюиты, плачи () и томбо́ (, музыкальные эпитафии) самого Фробергера метризованы (есть тактовый размер и тактовые черты), но предполагают, тем не менее, «рапсодическую» (квази-импровизационную) ритмизацию на манер французских лютневых прелюдий.

Интерпретация неметризованной прелюдии, этой своеобразной барочной алеаторики — зона исключительной ответственности музыканта-исполнителя, потому каждое «аутентичное» исполнение такой прелюдии непохоже на другое.

Литература 
 Curtis A. Unmeasured preludes in French Baroque instrumental music. Diss., Univ. of Illinois, 1956.
 Prevost P. le. Le prélude non mesuré pour clavecin (France 1650—1700). Baden-Baden, 1987.
 Tilney C. The art of unmeasured prelude for harpsichord: France 1660—1720. London, 1991.
 Зенаишвили Т. Французская бестактовая прелюдия // Музыкальная академия. 1999. № 2.
 Moroney D. Prélude non mesuré // The New Grove Dictionary of Music. London; New York, 2001.
 Кривицкая Е. История французской органной музыки. Москва, 2003.

Музыка Франции
Музыка эпохи барокко
Музыкальные термины